Изегем (, ) — город в северо-западной Бельгии в провинции Западная Фландрия, расположен в 8 км к юго-востоку от г. Руселаре и 10 км севернее города Кортрейк.

Население — 27.363 жителя (1.01.2012).

История 
Самое раннее письменное упоминание о городе Isinchechem датируется 1066 годом. В 1582 Филипп II возведен Изегем в статус округа. Король Людовик XIV в 1678 году присвоил ему звание «княжества». Последний потомок Gand-Vilain, князей Изегема, умер на эшафоте в Париже в 1794 году.

Города-побратимы 
  Отон, Бельгия
  Бад-Цвишенан, Германия
  Злин, Чехия
  Хильдерс, Германия
  Байёль, Франция

Известные уроженцы и жители 
 Брёйнел, Йохан (р. 1964) — бельгийский шоссейный велогонщик и генеральный менеджер команд.

Галерея

Ссылки 

 Сайт Изегема

Города Бельгии